CCSS ist eine Abkürzung für:
Caja Costarricense de Seguro Social, costa-ricanische Sozialversicherung

Abkürzung